Paralaoma orestias är en snäckart som beskrevs av Preston 1913. Paralaoma orestias ingår i släktet Paralaoma och familjen punktsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Punktsnäckor
orestias